Parascyllium är ett släkte av hajar. Parascyllium ingår i familjen Parascylliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Wobbegongartade hajar
Parascyllium